Con il nome di San Rodolfo si distinguono i seguenti santi e beati:

San Rodolfo Gabrielli (†1064), benedettino, vescovo di Gubbio, celebrato il 26 giugno e il 17 ottobre
San Rodolfo (†1076), abate vallombrosano al monastero di San Pietro di Moscheta, celebrato il 1º agosto
San Rodolfo Sherwin (XVI secolo), sacerdote e martire inglese durante il regno di Elisabetta I, canonizzato nel 1970 e celebrato il 1º dicembre